Coletta ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Coletta (* 1972), italienischer Bahnradfahrer
 Christopher Coletta (* 1944), US-amerikanischer Baseballspieler
 Damiano Coletta (* 1960), italienischer Kommunalpolitiker
 Gianluca Coletta (* 1981), italienischer Radrennfahrer
 Pasquale Coletta (* 1932), italienischer Schauspieler

Coletta bezeichnet:
 Coletta (Ort), italienische Ortschaft

Siehe auch:
 Colletta